Gehlenbach ist der Name von Fließgewässern:

 Gehlenbach, Oberlauf des Alten Gehlenbach bis zum rechten Abzweig des Neuen Gehlenbach nach Holzmühle, Stadt Springe, Region Hannover, Niedersachsen 
 Alter Gehlenbach, rechter Zufluss der Haller gegenüber und unterhalb von Alvesrode, Stadt Springe, Region Hannover, Niedersachsen
 Neuer Gehlenbach, rechter Zufluss der Haller durch Eldagsen, Stadt Springe, Region Hannover; vom GehlenbachAlten Gehlenbach rechts abgezweigter Kanal  
 Gehlenbach (Lamme), linker Zufluss der Lamme in Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen 
 Gehlenbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll in der Gemarkung Losheim, Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen; an Grenze zu Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen
 Gehlenbach (Saar), linker Zufluss der Saar bei Klarenthal, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Gehlbach
 Gellenbach